Il doppio del torneo di tennis ATP Bologna Outdoor 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Javier Sánchez che hanno battuto in finale Tomas Nydahl e Jörgen Windahl 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Javier Sánchez (campioni)
 Claudio Panatta /  Guillermo Pérez Roldán (semifinali)

 Claudio Mezzadri /  Horst Skoff (quarti di finale)
 Tomas Nydahl /  Jörgen Windahl (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bologna Outdoor 1989